Montieri ima više značenja:
 Montieri, Grosseto
 Montieri, Siena